Mobula är ett släkte av rockor. Mobula ingår i familjen örnrockor.

Systematik
Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Örnrockor
Mobula